Die Atlantiksicherung (von ) ist ein Sicherungsmechanismus am Bugvisier von Autofähren. Dieser soll das unbeabsichtigte Öffnen des Visieres verhindern. Er besteht meist aus einem Bolzen, der seitlich in die Visierverriegelung eingefahren wird.

Weblinks 
 3.7 Sequence of Events - the Atlantic Lock

Schiffselement
Sicherheit in der Schifffahrt